Cleghorn peut se référer à :

Toponymes

, un petit village du South Lanarkshire.

Cleghorn, une ville du comté de Cherokee, en Iowa, aux États-Unis.

 , une zone du désert des Mojaves en Californie.
 , une communauté non constituée en municipalité du comté d'Eau Claire, dans le Wisconsin.

Patronyme 

 , homme d'affaires écossais.
 , patriot et constructeur naval.
 , haltérophile néo-Zélandais.
 , administrateur colonial britannique.
 , médecin, botaniste.
 , homme d'affaires canadien.
 Kate Claghorn, sociologue, économiste et statisticienne américaine.
 Kaʻiulani, nom complet Victoria Kawēkiu Kaʻiulani Lunalilo Kalaninuiahilapalapa Cleghorn, princesse du royaume d'Hawaï (fille d'Archibald Scott Cleghorn).
 Odie Cleghorn, joueur de hockey sur glace professionnel, frère de Sprague.
 Sprague Cleghorn, joueur et entraîneur de hockey sur glace professionnel québécois.
 , philosophe britannique.

Autres 
 , un site d'intérêt scientifique particulier, du South Lanarkshire en Écosse.
 , un personnage fictif, du programme radio .
 Charlie le coq, nom original en , personnage de dessin animé de la série Looney Tunes.